Ras může být:

 pohodný – příslušník zaniklého řemesla pohodnictví, jinak zvaný též antoušek
 Ras (protein) – název bílkoviny a stejnojmenného genu, jenž ji kóduje
 zkratka pro Remote Access Service – služby vzdáleného přístupu ve Windows
 zkratka pro systém renin-angiotenzin-aldosteron, hormonální osy, která reguluje krevní tlak a vodní bilanci organismu
Stari Ras – zaniklé město v Srbsku, památka UNESCO

Externí odkazy